Zerrillo ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Zerrillo (1931–2022), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Lucera-Troia
 Roberto Zerrillo (1902–1955), uruguayischer Tangogeiger, Bandleader und Komponist